Hubrechtidae är en familj av djur. Hubrechtidae ingår i klassen Anopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Hubrechtidae finns 16 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Hubrechtidae